Денница може да се отнася за:

 Славянска богиня на луната и звездите, деня и нощта и др., сестра на бог Хърс
 Народно наименование на планетата Венера;
 Денница, село в Област Шумен, България;
 Денница, село в Област Ямбол, България;
 „Денница на новобългарското образование“, книга на Васил Априлов;
 „Денница“ (1890-1891), месечно литературно списание, издавано от Ив. Б. Касъров в София с редактор Иван Вазов.